Onze-Lieve-Vrouw Bezoekingkapel (Gierle), gemeente Lille
 Onze-Lieve-Vrouw Bezoekingkapel (Marialoop), gemeente Meulebeke

Zie ook 
 Onze-Lieve-Vrouw-Bezoekingkerk (doorverwijspagina)